Kantonsratssaal nennt sich der Versammlungsraum der Parlamente folgender Schweizer Kantone:

 Appenzell Ausserrhoden
 Luzern
 Schwyz: Siehe Rathaus (Schwyz)
 St. Gallen: Siehe Neue Pfalz (St. Gallen)
 Zug
 Zürich: Siehe Rathaus (Zürich)